Die Divizia Națională 2004/05 war die 14. Saison der höchsten moldauischen Spielklasse im Männerfußball. Die Saison begann am 14. August 2004 und endete am 12. Juni 2005. Vom 21. November 2004 bis 15. März 2005 ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde zum fünften Mal Sheriff Tiraspol.

Modus 
Die 8 Mannschaften traten an insgesamt 28 Spieltagen jeweils vier Mal gegeneinander an. Der Tabellenletzte stieg direkt ab, der Vorletzte musste in die Relegation gegen den Abstieg.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation

Weblinks 
 Moldova 2004/05 auf rsssf.com (englisch)
 Ergebnisse und Tabelle wildstat.com

Einzelnachweise 

200405
Fußballsaison 2004/05